Jure Verlič, slovenski hokejist, * 12. maj 1987, Maribor.

Verlič je kariero začel v sezoni 2002/03 v klubu HDK Maribor, za katerega je branil do sezone 2011/12, z izjemo sezon 2005/06 in 2006/07, ko je igral za klub HC Vsetín v češki mladinski ligi, eno tekmo tudi v češki članski ligi. Od sezone 2012/13 je član kluba CO Courbevoie v francoski drugi ligi. V sezoni 2009/10 je bil izbran za najboljšega vratarja Slohokej lige, v sezonah 2009/10 in 2011/12 pa je bil najboljši vratar Slohokej lige po prejetih golih na tekmo.

Za slovensko mladinsko reprezentanco je branil na dveh Svetovnih mladinskih prvenstvih.

Tudi njegov brat Miha je hokejist.

Pregled kariere

|-
| rowspan=2|HDK Maribor
| Slovenska ml. liga
| 02/03
|
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenska liga
| 02/03
|
|
| 9
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|HDK Maribor
| Slovenska ml. liga
| 03/04
|
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenska liga
| 03/04
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|HDK Maribor
| Slovenska liga
| 04/05
|
|
| 8
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenska ml. liga
| 04/05
|
|
| 19
| 0
| 1
| 1
| 10
|
|
|
|
| 2
| 0
| 0
| 1
| 0
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo U18 D1
| 05
|
| 0
| 5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Vsetín
| Češka ml. liga
| 05/06
|
| 6
|
|
| 0
| 0
| 0
| 3.27
| .886
|
| 1
|
|
| 0
| 0
| 0
| 7.27
| .800
|-
| rowspan=2|HC Vsetín
| Češka ml. liga
| 06/07
|
| 30
|
|
| 0
| 0
| 0
| 3.17
| .902
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češka liga
| 06/07
|
| 1
|
|
| 0
| 0
| 0
| 9.00
| .625
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo D1
| 07
|
| 2
| 5
| 0
| 0
| 0
| 2
| 1.50
| .930
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDK Maribor
| Slovenska liga
| 07/08
|
| 27
| 28
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.83
|
|
| 5
| 5
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.91
|
|-
| HDK Maribor
| Slovenska liga
| 08/09
|
| 24
|
|
|
|
|
| 1.75
|
|
| 3
|
|
|
|
|
| 3.18
|
|-
| rowspan=2|HDK Maribor
| Slohokej liga
| 09/10
|
| 23
|
|
|
|
|
| 1.90
|
|
| 6
|
|
|
|
|
| 1.80
|
|-
| Slovenska liga
| 09/10
|
| 3
|
|
|
|
|
| 1.01
|
|
| 3
|
|
|
|
|
| 3.65
|
|-
| HDK Maribor
| Slohokej liga
| 10/11
|
| 17
|
|
|
|
|
| 2.02
| .927
|
| 5
|
|
|
|
|
| 2.40
| .933
|-
| rowspan=2|HDK Maribor
| Slohokej liga
| 11/12
|
| 15
|
|
|
|
|
| 2.54
| .907
|
| 5
|
|
|
|
|
| 4.59
| .889
|-
| Slovenska liga
| 11/12
|
| 4
|
|
|
|
|
| 2.50
| .904
|
| 4
|
|
|
|
|
| 2.25
| .932
|}

Glej tudi
 Seznam slovenskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Slovenski hokejski vratarji
Slovenski mladinski hokejski reprezentanti
Hokejisti HDK Maribor
Hokejisti HC Vsetín
Hokejisti Club olympique Courbevoie
Mariborski športniki